Jan Kos (zm. 1662) – wojewoda chełmiński
 Jan Kos (1630–1702) – wojewoda chełmiński, kasztelan inflancki, miecznik pruski
 Jan Jerzy Kos – kasztelan inowłodzki, chorąży chełmiński, podkomorzy chełmiński
 Janek Kos – postać fikcyjna, bohater serialu „Czterej pancerni i pies”